Alleyrat (Corrèze)
 Alleyrat (Creuse)